Hulchul est le titre de plusieurs films indiens de Bollywood : 
 Hulchul (1995) réalisé par Anees Bazmee 
 Hulchul (2004) réalisé par Priyadarshan